Това е таблица на първите 32 играча в Световната ранглиста по снукър през сезон 2005/2006. Като световен шампион от 2005 г. Шон Мърфи автоматично се класира за всички турнири за световната ранглиста, въпреки че не е част от топ 16. За сметка на това на Иан МакКълох му се налага да играе по един квалификационен кръг за всички ранкинг турнири без Гранд При (където има 32-ма поставени играчи), въпреки че е на 16-о място в ранглистата. На Куинтен Хан му е наложена забрана за участие в професионални мачове за период от 8 години и той не играе през сезона.

Световна ранглиста по снукър